Dietfurt ist der Name oder Namensbestandteil folgender Orte

in Deutschland:
 Dietfurt an der Altmühl (amtlich Dietfurt a.d.Altmühl), Stadt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Dietfurt in Mittelfranken (amtlich Dietfurt i.MFr.), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Dietfurt (Inzigkofen), Ortsteil der Gemeinde Inzigkofen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Dietfurt (Löffingen), Ortsteil der Stadt Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Dietfurt (Rott), ursprünglicher Name der beiden Ortschaften Unterdietfurt und Oberdietfurt im Landkreis Rottal-Inn, Bayern

in Österreich:
 Dietfurt (Gemeinde St. Peter), Ortschaft in der Gemeinde St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

in Polen:
 Dietfurt, vom 12. Juni 1941 bis 1945 Name der Stadt Żnin in Polen  

in der Schweiz:
 Dietfurt SG, Dorf in der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil, Kanton St. Gallen

Dietfurt steht außerdem für:
 Kloster Dietfurt, Kloster der Franziskaner-Observanten in Dietfurt an der Altmühl
 Ruine Dietfurt, Burgruine im Landkreis Sigmaringen

Siehe auch:
 Ditfurt, Gemeinde im Landkreis Harz
 Ditfurth (Adelsgeschlecht)